Ring 3, Dritter Ring oder Dritte Ringstraße steht für:
 Ring 3 (Hamburg), Straßenring in Hamburg
 Ring 3 (Belgien) von Charleroi, Belgien
 Ring 3 (Oslo) (auch Nationalstraße 150) von Oslo
 Ring 3 in der Informatik, siehe Ring (CPU)
 Dritter Verkehrsring, Ringautobahn in Moskau
 3. Ringstraße (Peking) im Autobahnnetz Peking
 3. Ringstraße (Kunming) von Kunming